Гальдамес — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Гальдамес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.

Фамилия 
 Гальдамес, Бенхамин (род. 2001) — мексиканский и чилийский футболист.
 
 Гальдамес, Томас (род. 1998) — чилийский футболист.
 Гальдамес, Хосе Мануэль (род. 1970) — испанский футболист.
 Гальдамес, Хосуэ (род. 1982) — сальвадорский футболист.